Příjmení Scheinost nosí více osobností:

 Ferdinand Scheinost (1889–1941) – československý sportovní novinář a fotbalový funkcionář, vnuk Vojtěcha Scheinosta
 Ferdinand Scheinost (1846–1891) – syn a pokračovatel Vojtěcha Scheinosta, spolumajitel továrny na zápalky
 Jan Scheinost (1896–1964) – český novinář a politik
 Jan Scheinost (1930) (1930–1980) – český překladatel z němčiny a angličtiny
 Miroslav Scheinost (* 1949) – český sociolog a etnograf, autor publikací z oboru kriminality a kriminologie
 Ondřej Scheinost (* 1971) – český lékař, radiolog
 Vojtěch Scheinost (1814–1894) – český podnikatel, zakladatel sirkařského průmyslu v Čechách
 Vojtěch Scheinost (1921–1960) – skautský vůdce v Sušici, emigroval v roce 1948
 Vojtěch Scheinost (* 1975) – český novinář a historik dějin sportu a tělovýchovy

ženský tvar s přechýlením
 Alena Scheinostová (* 1977) – česká novinářka, publicistka a překladatelka
 Lucie Chytilová-Scheinostová (1927–2014) – československá hráčka basketbalu, dcera Jana Scheinosta

podobné
 Schein
 Šejnost – více jmen
 Šejna – více jmen

Poznámky 
V Čechách není toto příjmení příliš četné (2018: Černošice, České Budějovice, Plzeň, Praha, Sušice) a rodová linie pochází z jihočeského města Sušice, viz také hřbitov v Sušici.

Reference

Externí odkazy